Бамбуковая желтобрюхая камышовка () — вид воробьиных птиц семейства камышовковых (Acrocephalidae).

Распространение 
Обитают в Африке. Встречаются на территории Бурунди, Демократической Республики Конго, Кении, Малави, Руанды, Южного Судана, Танзании, Уганды и Замбии. Естественной средой обитания этих птиц являются субтропические или тропические влажные горные леса, а также кустарниковые степи.

Описание 
Длина тела 13 см, вес 9—15 г. Окрас птицы оливково-жёлтый (верхние части тела оливково-зелёные), клюв широкий.

Биология 
Питаются насекомыми, особенно мухами (Diptera).

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 BirdLife International 2004. Chloropeta similis. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.  Downloaded on 10 July 2007.
 Fregin, S., M. Haase, U. Olsson, and P. Alström. 2009. Multi-locus phylogeny of the family Acrocephalidae (Aves: Passeriformes) — the traditional taxonomy overthrown. Molecular Phylogenetics and Evolution 52: 866—878.
 https://www.hbw.com/species/mountain-yellow-warbler-iduna-similis

Камышовковые
Птицы Африки
Животные, описанные в 1897 году